Херст, Уильям Рэндольф (1863 — 1951) — американский медиамагнат.
 Херст, Уильям Рэндольф (младший) (1908—1993) — американский журналист и медиамагнат, лауреат Пулитцеровской премии.
  (род. 1949) — американский бизнесмен и филантроп. 
  (род. 1942) — представитель династии Херстов. 
  (1864–1941) — канадский политик, премьер-министр Онтарио.